Де Чекко — фамилия:

 Де Чекко, Лучано (род. 1988) — аргентинский волейболист.
 Де Чекко, Филиппо (1854—1930) — итальянский предприниматель.

См. также 
 Ди Чекко
 Чекко
 Чеккони
 De Cecco